Togia, isola dell'Arcipelago malese
 Togia, genere della famiglia delle Gelechiidae